A 2009-es Budapest Grand Prix, a Budapest Grand Prix tizenötödik versenye, július 6. és július 12. között került megrendezésre. A torna International kategóriájú, hivatalosan szponzorált neve pedig GDF Suez Grand Prix volt. Összdíjazása 220 000 dollár. A címvédő a francia Alizé Cornet volt.

A főtáblán harminckettő, a selejtezőben huszonnyolc játékos lépett pályára. A páros versenyen tizenhat pár indult el.

Az első kiemelt a szabadkártyás svájci Patty Schnyder volt, aki a döntőben a negyedik kiemelt Szávay Ágnestől kapott ki.

A versenynek helyet adó római-parti létesítmény centerpályáját a torna ideje alatt nevezték el Asbóth Józsefről, a magyar tenisztörténelem egyik legsikeresebb alakjáról.

Egyéni

Kiemeltek
  Patty Schnyder (döntő)
  Alizé Cornet (második kör)
  Sybille Bammer (második kör)
  Szávay Ágnes (győztes)
  Alisza Klejbanova (negyeddöntő)  Aljona Bondarenko (elődöntő)  Sara Errani (első kör)  Lucie Šafářová (első kör)

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Páros

Kiemeltek
  Alisza Klejbanova /  Monica Niculescu (győztesek)
  Aljona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (döntő)
  Lucie Šafářová /  Galina Voszkobojeva (első kör)
  Gallovits Edina /  Sahar Peér (második kör)

Döntő

Jegyzetek

Források
Egyéni és páros főtábla eredményei (selejtezővel)

További információk
A torna honlapja

Kapcsolódó szócikkek
2009-es WTA-szezon
Budapest Grand Prix

Budapest
Hungarian Ladies Open